Wachtfels steht für

 SMS Wolf (1913), einen Hilfskreuzer und Minenleger der deutschen Kaiserlichen Marine
 Burg Helfenstein (Lothringen), eine Burgruine im französischen Département Moselle